De Rally van Monte Carlo 1980, formeel 48ème Rallye Automobile de Monte Carlo, was de 48e editie van de rally van Monte Carlo en de eerste ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 76e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De rally startte met een concentratierit vanuit negen Europese steden: Amsterdam, Frankfurt, Lausanne, Londen, Monte Carlo, Parijs, Rome, Warschau en Zaragoza, richting Serre Chevalier, vanuit waar het competitieve gedeelte werd aangevangen met de uiteindelijke finish in Monte Carlo.

Programma

Resultaten 

 Noot: Salvador Servià eindigde ex aequo met Alain Coppier, zodoende het gelijke aantal verkregen punten.

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Monte
Rally van Monte Carlo